Showdown kan referere til flere ting:

 Showdown (sport) — en sportsgren for blinde
 Showdown (sang) — en sang af Electric Light Orchestra
 Showdown (poker) — den afsluttende fase i poker.
 Showdown! — et album fra 1985 med Albert Collins, Robert Cray og Johnny Copeland